Provincia de Ñuble puede referirse a:
 Provincia de Ñuble (1848-1974), antigua división administrativa con rango de las actuales regiones chilenas
 Provincia de Ñuble (1974-2018), antigua división administrativa perteneciente a la Región del Biobío
 región de Ñuble, actual territorio